Mads est un prénom masculin danois diminutif de Mathias.
 Pour voir toutes les pages commençant par Mads, consulter la liste générée automatiquement pour le nom Mads.

Mads Albæk est un footballeur danois.
Mads Bødker est un joueur professionnel de hockey sur glace danois. 

Mads Fredrik Gilbert, est un médecin et homme politique norvégien.
Mads Glæsner est un nageur danois. 
Mads Hansen est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.
Mads Jespersen est un joueur de hockey sur glace danois. 
Mads Jørgensen est un footballeur danois.
Mads Junker est un footballeur international danois.
Mads Kaggestad est un cycliste norvégien.
Mads Laudrup est un footballeur danois.
Mads Mikkelsen est un acteur danois.
Mads Østberg est un pilote de rallye norvégien.
Mads Pedersen est un coureur cycliste danois. 
Mads Reinholdt Rasmussen, est un rameur danois.
Mads Rydicher est un coureur cycliste danois.
Mads Schaarup est un joueur de hockey sur glace danois. 
Mads Würtz Schmidt est un coureur cycliste danois.

Prénom masculin
Homonymie de prénom
Prénom scandinave